Hansard, nom traditionnellement donné aux transcriptions officielles des débats parlementaires des gouvernements de type Westminster

Hansard est aussi un patronyme pouvant désigner :

Patronyme
Glen Hansard (né en 1970), chanteur, compositeur et acteur irlandais
 (1905-1985), avocat et administrateur canadien
 (1752-1828), imprimeur anglais
 (c. 1550-1619), soldat anglais des ères Stuart et Tudor
 (né en 1953), joueur australien de rugby
 (1776-1833), imprimeur anglais

Voir aussi
, chaîne parlementaire de la Colombie-Britannique,  Canada

Homonymie de patronyme
Droit législatif